Дискография российского поп-певца Димы Билана состоит из 12 студийных альбомов, 2 мини-альбомов, 3 сборников, 58 синглов, 65 видеоклипов, 5 CD-синглов и 3 DVD-изданий. 5 песен Димы Билана («Это была любовь», «Невозможное возможно», «Number One Fan», «Believe» и «Я просто люблю тебя») становились хитами № 1 в чарте Tophit и 10 попадали в 10-ку лучших данного чарта.

В 2000 году в ротацию телеканала MTV Russia попал первый видеоклип Димы Билана, снятый на первую песню «Осень». В чартах исполнитель дебютировал с 2003 году с синглом «Я так люблю тебя».

В 2004 году сингл «На берегу неба» стал одним из самых успешных радио-синглов 2004 года, однако синглу не удалось возглавить российский чарт, остановившись на 2-й строчке. По итогам года песня заняла 5 строчку среди самых успешных радио-синглов 2004 года. Позднее, после выхода сингла «На берегу неба», состоялся релиз одноимённого альбома. Продажи альбома в общей сложности составляют более 350,000 копий. В дальнейшем с данного альбома вышло ещё 3 сингла: «Поздравляю!», «Ты должна рядом быть» и «Как хотел я», два последних вошли в Топ-10 российского чарта. Самое примечательное, что с этого альбома вышло три сингла, наивысшей позицией в чарте которых является 2 место («На берегу неба», «Ты должна рядом быть» и «Как хотел я»).

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Синглы

Примечания

Ссылки 

Дима Билан
Билан, Дима